Список млекопитающих Техаса — перечень млекопитающих, которые являются местными или непосредственно обитающими у побережья штата Техас в Соединенных Штатах.

Обладая мягким климатом и разнообразными биомами, от равнин и пастбищ на севере, лесами и болотами на востоке, горами на дальнем западе, пустынями на западе и на юге, и протяженной береговой линией, делает Техас домом для большого разнообразия видов млекопитающих. Его центральное расположение в Соединенных Штатах делает это в точку схождения для ареалов многих видов, обитающих на востоке и западе, а также с его близостью к Мексике, Техас служит северным пределом для нескольких центральноамериканских видов. В то же время, есть много видов, эндемичных для самого Техаса.

Техас признает три вида, как своих млекопитающих — символов штата, включая девятипоясного броненосца, техасского лонгхорна и бразильского складчатогуба. Закон штата защищает множество видов. Те, кого считают видами, находящимися на грани исчезновения, обозначают (T) и те, кого считают вымирающими видами, обозначаются (E). Некоторые виды, считающиеся исчезнувшими в штате, обозначаются (X). Несколько видов были интродуцированы в Техас и создали постоянные популяции, обозначаются (I).

Броненосцы (Xenarthra, Броненосцевые) 
 Девятипоясный броненосец (Dasypus novemcinctus)

Летучие мыши (Рукокрылые)

Листоносые летучие мыши (Листоносые) 
 Длиннонос Соссюра (Leptonycteris nivalis) (E)
 Мохноногий вампир (Diphylla ecaudata)
 Мексиканский длиннонос (Choeronycteris mexicana)

Подбородколистые (Подбородколистые) 
 Подбородколист Петерса (Mormoops megalophylla)

Кожановые (Гладконосые летучие мыши) 
 Бахромчатая ночница (Myotis thysanodes)
 Бледный гладконос (Antrozous pallidus)
 Большой бурый кожан (Eptesicus fuscus)
 Вечерник серебристый (Lasionycteris noctivagans)
 Виргинский ушан (Plecotus townsendii)
 Восточный красный волосатохвост (Lasiurus borealis)
 Восточный нетопырь-карлик (Pipistrellus subflavus)
 Длинноногая ночница (Myotis volans)
 Западная малая ночница (Myotis ciliolabrum)
 Западный нетопырь (Pipistrellus hesperus)
 Калифорнийская ночница (Myotis californicus)
 Малая бурая ночница (Myotis lucifugus)
 Пещерная ночница (Myotis velifer)
 Пустынный красный волосатохвост (Lasiurus blossevillii)
 Северная длинноухая ночница (Myotis septentrionalis)
 Северный желтый волосатохвост (Lasiurus intermedius)
 Семинольский волосатохвост (Lasiurus seminolus)
 Серый волосатохвост (Lasiurus cinereus)
 Сумеречный гладконос (Nycticeius humeralis)
 Ушан пятнистый (Euderma maculatum) (T)
 Ушан Рафинеска (Corynorhinus rafinesquii)
 Юго-восточная ночница (Myotis austroriparius)
 Южный желтый волосатохвост (Lasiurus ega) (T)
 Юмаская ночница (Myotis yumanensis)

Складчатогубые (Бульдоговые летучие мыши) 
 Большой американский складчатогуб (Nyctinomops macrotis)
 Бразильский складчатогуб (Tadarida brasiliensis)
 Западный эумопс (Eumops perotis)
 Мешотчатый складчатогуб (Nyctinomops femorosacca)

Хищники (Хищные)

Псовые (Псовые) 
 Американский корсак (Vulpes velox)
 Волк (Canis lupus) (E, X)
 Койот (Canis latrans)
 Рыжий волк (Canis rufus) (E, X)
 Рыжая лисица (Vulpes vulpes)
 Серая лисица (Urocyon cineroeargenteus)

Медвежьи (Медвежьи) 
 Барибал (Ursus americanus) (T)
 Бурый медведь (Ursus arctos) (X)

Енотовые (Енотовые) 
 Енот-полоскун (Procyon lotor)
 Коати (Nasua narica) (T)
 Североамериканский какомицли (Bassariscus astutus)

Кошачьи (Кошачьи) 
 Длиннохвостая кошка (Leopardus wiedii) (E)
 Оцелот (Leopardus pardalis) (E)
 Пума (Puma concolor)
 Рыжая рысь (Lynx rufus)
 Ягуар (Panthera onca veraecrucis) (E, X)
 Ягуарунди (Puma yagouaroundi) (E)

Тюлени (Ластоногие, Настоящие тюлени) 
 Карибский тюлень-монах (Monachus tropicalis) [X]

Скунсовые (Скунсовые) 
 Полосатый скунс (Mephitis mephitis)

Куньи (Куньи) 
 Американский барсук (Taxidea taxus)
 Американская норка (Neovison vison)
 Американский хорёк (Mustela nigripes) (E, X)
 Длиннохвостая ласка (Mustela frenata)
 Канадская выдра (Lontra canadensis)

Парнокопытные (Парнокопытные)

Пекариевые (Пекариевые) 
 Ошейниковый пекари (Pecari tajacu)

Оленевые (Оленевые) 
 Белохвостый олень (Odocoileus virginianus texanus)
 Вапити (Cervus canadensis merriami) (X)
 Чернохвостый олень (Odocoileus hemionus)

Вилорогие (Вилорогие) 
 Вилорог (Antilocapra americana)

Полорогие (Полорогие) 
 Степной бизон (Bison bison bison)
 Толсторог (Ovis canadensis nelsoni)

Бурозубочьи (Насекомоядные, Землеройковые) 
 Восточноамериканский крот (Scalopus aquaticus)
 Короткохвостая землеройка Эллиота (Blarina hylophaga)
 Малый скрытоух (Cryptotis parva)
 Серая бурозубка (Notiosorex crawfordi)
 Южная короткохвостая бурозубка (Blarina carolinensis)

Ламантины (Сирены, Ламантиновые) 
 Американский ламантин (Trichechus manatus) (E)

Опоссумы (Didelphimorphia, Опоссумовые) 
 Северный опоссум (Didelphis virginiana)

Зайцы (Зайцеобразные, Зайцевые) 
 Водяной кролик (Sylvilagus aquaticus)
 Степной кролик (Sylvilagus audubonni)
 Флоридский кролик (Sylvilagus floridanus)
 Чернохвостый заяц (Lepus californicus)

Грызуны (Грызуны)

Бобры (Бобровые) 
 Канадский бобр (Castor canidensis)

Гоферы (Гоферовые) 
 Гофер Ботта (Thomomys bottae)
 Желтомордый гофер (Cratogeomys castanops)
 Пустынный гофер (Geomys arenarius)
 Равнинный гофер (Geomys bursarius)
 Техасский гофер (Geomys personatus)
 Geomys attwateri
 Geomys breviceps
 Geomys knoxjonesi
 Geomys texensis

Мешотчатые прыгуны (Мешотчатые прыгуны) 
 Береговой кенгуровый прыгун (Dipodomys compactus)
 Жёлтый мешотчатый прыгун (Perognathus flavescens)
 Знамехвостый кенгуровый прыгун (Dipodomys spectabilis)
 Кенгуровый прыгун Мерриама (Dipodomys merriami)
 Кенгуровый прыгун Орда (Dipodomys ordii)
 Мешотчатый прыгун Мерриама (Perognathus merriami)
 Мексиканский колючий прыгун (Liomys irroratus)
 Пустынный щетинистый прыгун (Chaetodipus penicillatus)
 Скальный щетинистый прыгун (Chaetodipus intermedius)
 Техасский кенгуровый прыгун (Dipodomys elator) (T)
 Шелковистый мешотчатый прыгун (Perognathus flavus)
 Щетинистый прыгун (Chaetodipus hispidus)
 Щетинистый прыгун Нельсона (Chaetodipus nelsoni)

Мыши и крысы (Мышиные) 
 Белогорлый лесной хомяк (Neotoma albigula)
 Белоколенный хомячок (Peromyscus pectoralis)
 Белоногий хомячок (Peromyscus leucopus)
 Болотный рисовый хомяк (Oryzomys palustris)
 Буробрюхий хлопковый хомяк (Sigmodon fulviventer)
 Восточный лесной хомяк (Neotoma floridana)
 Гребенчатый хомячок (Peromyscus boylii)
 Желтобрюхая полёвка (Microtus ochrogaster)
 Желтоносый хлопковый хомяк (Sigmodon ochrognathus)
 Западный хомячок (Reithrodontomys megalotis)
 Золотистый хомячок (Ochrotomys nuttalli)
 Кактусовый хомячок (Peromyscus eremicus)
 Крыса хлопковая (Sigmodon hispidus)
 Кузнечиковый хомячок Мирнса (Onychomys arenicola)
 Мексиканский лесной хомяк (Neotoma mexicana)
 Мексиканская полёвка (Microtus mexicanus)
 Олений хомячок (Peromyscus maniculatus)
 Ондатра (Ondatra zibethicus)
 Равнинный лесной хомяк (Neotoma micropus)
 Северный карликовый хомячок (Baiomys taylori)
 Северный кузнечиковый хомячок (Onychomys leucogaster)
 Сосновая полёвка (Microtus pinetorum)
 Техасский рисовый хомяк (Oryzomys couesi) (T)
 Техасский хомячок (Peromyscus attwateri)
 Хомячок восточный (Reithrodontomys humulis)
 Хомячок горный (Reithrodontomys montanus)
 Хомячок рыжий (Reithrodontomys fulvescens)
 Хомячок хлопковый (Peromyscus gossypinus)
 Peromyscus nasutus
 Peromyscus truei (T)

Белки (Беличьи) 
 Каролинская белка (Sciurus carolinensis)
 Лисья белка (Sciurus niger)
 Мексиканский суслик (Spermophilus mexicanus)
 Пятнистый суслик (Spermophilus spilosoma)
 Сероногий бурундук (Tamias canipes)
 Скалистый суслик (Spermophilus variegatus)
 Техасский суслик (Ammospermophilus interpres)
 Тринадцатиполосый суслик (Spermophilus tridecemlineatus)
 Чернохвостая луговая собачка (Cynomys ludovicianus)
 Южная летяга (Glaucomys volans)

Дикобразы (Древеснодикобразовые) 
 Североамериканский дикобраз (Erethizon dorsatum)

Киты и дельфины (Китообразные)

Южные киты (Гладкие киты) 
 Северный гладкий кит (Eubalaena glacialis) (E) (мигрирующий)

Киты (Полосатиковые) 
 Горбатый кит (Megaptera novaeangliae) (мигрирующий)
 Малый полосатик (Balaenoptera acutorostrata) (мигрирующий)
 Полосатик Идена (Balaenoptera edeni)
 Синий кит (Balaenoptera musculus) (E) (мигрирующий)
 Финвал (Balaenoptera physalus) (E) (мигрирующий)

Карликовые кашалоты (Карликовые кашалоты) 
 Карликовый кашалот (Kogia breviceps) (T)
 Кашалот-малютка (Kogia simus) (T)

Кашалоты (Кашалотовые) 
 Кашалот (Physeter macrocephalus) (E)

Клюворылые (Клюворылые) 
 Антильский ремнезуб (Mesoplodon europaeus) (T)
 Клюворыл (Ziphius cavirostris) (T)
 Тупорылый ремнезуб (Mesoplodon densirostris)

Дельфины (Дельфиновые) 
 Афалина (Tursiops truncatus)
 Белобочка (Delphinus delphis)
 Большелобый продельфин (Stenella frontalis) (T)
 Длиннорылый продельфин (Stenella longirostris)
 Малая косатка (Pseudorca crassidens) (T)
 Карликовая косатка (Feresa attenuata) (T)
 Короткоплавниковая гринда (Globicephala macrorhynchus) (T)
 Короткорылый продельфин (Stenella clymene)
 Косатка (Orcinus orca) (T)
 Крупнозубый дельфин (Steno bredanensis) (T)
 Полосатый продельфин (Stenella coeruleoalba)
 Серый дельфин (Grampus griseus)
 Узкорылый продельфин (Stenella attenuata)
 Широкомордый дельфин (Peponocephala electra)

Интродуцированные животные

Мыши и крысы (Мышиные) 
 Домовая мышь (Mus musculus) (I)
 Серая крыса (Rattus norvegicus) (I)
 Чёрная крыса (Rattus rattus) (I)

Нутрия (Нутриевые) 
 Нутрия (Myocastor coypus) (I)

Олени (Оленевые) 
 Аксис (Axis axis) (I)
 Благородный олень (Cervus elaphus) (I)
 Индийский замбар (Rusa unicolor) (I)
 Лань (Dama dama) (I)
 Пятнистый олень (Cervus nippon) (I)

Овцы и бизоны (Полорогие) 
 Гарна (Antilope cervicapra) (I)
 Гривистый баран (Ammotragus lervia) (I)
 Нильгау (Boselaphus tragocamelus) (I)
 Орикс (Oryx gazella) (I)

Свиньи (Свиньи) 
 Кабан (Sus scrofa) (I)

Ссылки 
 American Society of Mammologists: Mammals of Texas
 Handbook of Texas Online: Mammals
 Texas Parks & Wildlife: Endangered and Threatened Species in Texas
 The Mammals of Texas — Online Edition

Техас

Списки:Техас
Списки:Природа США